Артём Дмитриев (; 14 ноября 1988, Таллин) — эстонский футболист, нападающий и полузащитник. Выступал за сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
В юношеском возрасте занимался в таллинских клубах «Левадия» и «ТФМК». С 2004 года выступал на взрослом уровне за дублирующий состав ТФМК, в 2006 году дебютировал в основной команде в высшей лиге Эстонии, в 2008 году стал регулярным игроком основы.

После того, как ТФМК прекратил существование в 2008 году, футболист выступал за клубы высшего дивизиона Литвы («Ветра», «Круоя») и Эстонии («Транс», «Левадия», «Калев» (Силламяэ)). В составе «Левадии» в 2010 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Эстонии.

В 2012 году перешёл в бельгийский клуб второго дивизиона «Антверпен», провёл в команде половину сезона. Затем два сезона выступал в третьем дивизионе Бельгии за «Тюрнхаут».

В 2014 году вернулся в Эстонию и провёл полсезона в составе «Инфонета». С 2015 года в течение трёх лет выступал за «Нымме Калью», за три сезона сыграл около 100 матчей и становился обладателем Кубка Эстонии в 2015 году. Хатем снова играл за границей — в Финляндии, Казахстане и Узбекистане.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную и олимпийскую сборные Эстонии.

Дебютировал в национальной сборной Эстонии 9 июня 2015 года в матче против Финляндии, заменив на 79-й минуте Сергея Зенёва.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (1): 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (4): 2009, 2015, 2016, 2017
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 2010, 2015
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «Ветра»
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Тарвас»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Круоя»
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Тюрнхаут»
Игроки ФК «ФКИ Таллинн»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Кызылкум»